Соломон Шапи́ро:
 Шапиро, Соломон Александрович (род. 1996) — украинский хоккеист.
 Шапиро, Соломон Борисович (1909—1967) — молдавский советский композитор-песенник, хоровой дирижёр, пианист.